Девятый Чемпионат мира по футболу среди девушек до 20 лет проходил во французской Бретани с 5 по 24 августа 2018 года за год до взрослого чемпионата мира. Победу на турнире впервые в своей истории одержала сборная Японии.

Участники

Финальный турнир

Жеребьёвка 
Жеребьёвка финального турнира состоялась 8 марта 2018 года в Рене.

16 сборных были разделены на четыре корзины. Команды из одной конфедерации не могли попасть в одну группу кроме Европы.

Групповой этап

Регламент 
Победители каждой из четырёх групп, а также команды, занявшие вторые места, выходят в четвертьфинал турнира. Положение команд в турнирной таблице определяется по следующим показателям:
 Количество очков, набранных во всех матчах группового этапа;
 Разница мячей, забитых и пропущенных во всех матчах группового этапа;
 Количество забитых мячей во всех матчах группового этапа.

При равенстве трёх основных показателей у двух или более команд, положение в таблице определяется по следующим показателям:
 Количество очков, набранных рассматриваемыми командами в матчах группового этапа между собой;
 Разница мячей, забитых и пропущенных рассматриваемыми командами в матчах группового этапа между собой;
 Количество забитых рассматриваемыми командами мячей в матчах группового этапа между собой;
 Очки fair play по итогам всех матчей команды:
 жёлтая карточка: -1 очко;
 удаление за две жёлтые карточки: -3 очка;
 прямая красная карточка: -4 очка;
 жёлтая карточка + прямая красная карточка: -5 очков;
 Жребий, проводимый Организационным комитетом ФИФА.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Сетка

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Сайт ФИФА
 Технический отчёт ФИФА

Август 2018 года
2018 год в женском футболе
Чемпионаты мира по футболу среди девушек до 20 лет
Спорт во Франции в 2018 году
Международные соревнования по футболу во Франции
Чемпионаты мира в 2018 году
Чемпионаты мира во Франции